

Istruzione 
 Licenza – in ambito scolastico, nell'ordinamento civile, ha il significato di diploma;
 Licenza – nella Chiesa cattolica, titolo universitario rilasciato dalle Università Pontificie che corrisponde alla Laurea magistrale
 Licenza (licentiate) – titolo accademico rilasciato dalle università di diversi paesi, che può corrispondere a diversi livelli di istruzione a seconda del luogo

Diritto 
 Licenza – autorizzazione rilasciata dallo Stato a svolgere una determinata attività (licenza di guidare taxi, di aprire locali pubblici, ecc.)
 Licenza – autorizzazione a utilizzare un prodotto di cui qualcun altro detiene il copyright
 Licenza – in informatica, contratto con il quale il titolare dei diritti di sfruttamento economico sul software definisce il regime giuridico di circolazione e le limitazioni nell'utilizzo e nella cessione dell'opera.

Geografia 
 Licenza – comune italiano della provincia di Roma
Licenza – corso d'acqua, affluente dell'Aniene

Altro 

 Licenza – in ambito militare

Altri progetti